Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Guangzhou International Women’s Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 17. September 2017 stattfand. Es qualifizierten sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Guangzhou